Михаил Сергеевич Демидов (род. 20 июня 1986, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский хоккеист.

Вратарь хоккейного клуба «Алматы».

Биография 
Воспитанник свердловского хоккея.

Карьеру начал в 2002 году в составе ХК «Динамо-Энергия»(Екатеринбург) и провёл там 5 сезонов.

В сезоне 2009—2010 стал бронзовым призёром Высшей хоккейной лиги в составе «Дизеля» (Пенза).

В сезоне 2011—2012 — серебряный призёр ВХЛ в составе «Рубина» (Тюмень).

Сезоны 2012—2013, 2013—2014 провёл в КХЛ в клубе «Торпедо» (Нижний Новгород).

В сезонах 2016—2017, 2018—2018 бронзовый призёр открытого чемпионата Казахстана в составе клуба «Арлан» (Кокшетау).

Чемпион Казахстана в сезоне 2017—2018 и Обладатель Континентального Кубка в 2018—2019 в составе «Арлана».

Примечания 

Хоккеисты России